Baeck ist der Familienname von:
 Baeck (Adelsgeschlecht)
 Cira Baeck (* 1984), belgische Westernreiterin
 Elias Baeck (1679–1747), deutscher Maler, Kupferstecher und Kartograf
 Jonas Baeck (* 1981), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Leo Baeck (1873–1956), deutscher Rabbiner, Sohn von Samuel Baeck
 Leon Baeck (* 1996), deutscher Basketballspieler
 Marcos Baeck (* 1961), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Samuel Baeck (1834–1912), Rabbiner und Historiker, Vater von Leo Baeck
 Serries von Baeck, Domherr in Münster
 Stephan Baeck (* 1965), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Leo Baeck Institut
 Leo Baeck Institute Yearbook
 Leo Baeck College
 Leo Baeck Education Center
 Leo Baeck Foundation
 Leo Baeck Fellowship Programme
 Bäck (Begriffsklärung)
 Beck
 Baek
 Bäk